Hospital Emergency Codes (Krankenhaus-Notfallcodes) werden in Krankenhäusern im angloamerikanischen Sprachbereich benutzt, um das Personal in verschiedenen Notfallsituationen über Lautsprecher zu alarmieren. Die Funktion der Codes ist die unmissverständliche und schnelle Informierung des Personals, um Panik der Patienten und Besucher zu vermeiden. Die Codeliste kann in Form von Aushängen oder als Aufdruck auf Personalkarten zugänglich sein. Die meisten Codes werden durch verschiedene, nicht standardisierte Farben identifiziert.

In Deutschland werden medizinische Notlagen (Reanimation, Notsectio, Polytrauma) üblicherweise durch besondere Signale der Personenrufanlage an das zuständige Personal weitergegeben.

Standardisierung der Codes

Australien 

In Australischen Krankenhäusern und einigen anderen öffentlichen Gebäuden wird seit 1997 der Australian Standard 4083 angewandt, die Umstellung ist noch nicht vollständig erfolgt.

USA 

Im Jahr 2000 hat die Hospital Association of Southern California (HASC) festgestellt, dass ein einheitliches Codesystem erforderlich ist. Grund war der Tod von drei Menschen bei einer Schießerei, nachdem der falsche Code ausgerufen wurde. Während die Codes für Feuer (rot) und Medizinischen Notfall (blau) in ca. 90 % der kalifornischen Krankenhäuser einheitlich waren, gab es 47 verschiedene Codes für Kindesentführung und 61 für aggressive Person. Daraufhin wurde ein Handbuch der HASC veröffentlicht, Healthcare Facility Emergency Codes: A Guide for Code Standardization, in dem einheitliche Codes festgelegt wurden, und die Einrichtungen wurden aufgefordert, freiwillig den Standard einzuführen.

Farbcodes 

Die folgenden Erklärungen der Codes beschränken sich auf die häufigsten Entsprechungen, in einigen Krankenhäusern kann es Abweichungen geben.

 Code Amber (Orange): Kindesentführung
 Code Black (Schwarz):
 In den meisten US-Militärkrankenhäusern und einigen zivilen Einrichtungen: Massenanfall von Verletzten (z. B. nach einem Zugunglück) oder Gefährdung der öffentlichen Gesundheit. Alle Ärzte werden aufgefordert, in die Einrichtung zu kommen.
 In Australien steht Code Black für eine Bedrohung des Personals, zum Beispiel durch einen Anschlag, Amoklauf, Geiselnahme und Ähnliches.
 Evakuierung wegen eines Sprengstoffstörfalls
 Code Blue (Blau):
 Ein Patient braucht sofortige Reanimation (Herzalarm).
 In entsprechenden Risikogebieten steht Code Blue für eine Tornadowarnung.
 Code Brown (Braun):
 Australien: Externer Notfall
 Vermisste Person, Gas-/Chemischer Notfall oder Wetterwarnung (je nach Einrichtung)
 Code Gray/Grey (Grau):
 HASC: Aggressive, unbewaffnete Person
 Code Gray fordert in vielen Einrichtungen ein Hirnschlag-Team an.
 Code Green (Grün):
 In manchen US-Kliniken: Eine aggressive Person befindet sich im Krankenhaus und bedroht Patienten und Mitarbeiter mit Waffen.
 Interne Havarie, Entwarnung oder Feueralarm
 Code Pink:
 Kindesentführung
 Biologische Kontamination eines Patienten oder Mitarbeiters
 Code Purple (Violett):
 Die Notaufnahme ist voll, eingehende Patienten müssen auf andere Häuser umgeleitet werden.
 Australien: Bombenalarm
 Psychiatrischer Notfall
 Code Red (Rot): Australien, HASC: Feueralarm
 Code Silver (Silber): HASC: Aggressive Person mit tödlicher Waffe befindet sich im Haus
 Code Yellow (Gelb):
 Patient wird vermisst
 Australien: Interne Havarie
 biologische oder chemische Waffen
 Code White (Weiß):
 Wetteralarm, Naturkatastrophe in der Umgebung
 Strom- oder Mediumsausfall (Sauerstoff u. Ä.)

Andere Codes 

 Code Adam: Eine Person wird vermisst. (Nach Adam Walsh benannt, einem entführten Kind)
 Code Elope: Ein Patient verlässt unerlaubt das Krankenhaus und gefährdet sich oder andere Personen.
 Code Zebra: Bioterrorismusalarm

“Doctor Codes” 

Doctor Codes werden über das normale Lautsprechersystem ausgerufen, während die Farbcodes meistens über Pager oder Pieper übermittelt werden. Sinn ist es, eine Panik zu vermeiden, die entstehen würde, wenn man zum Beispiel offen „Feueralarm“ ausruft. So kann das diesbezüglich geschulte Personal eine ruhige Evakuierung einleiten.

 Dr. Allcome: Ernster Notfall: sämtliches verfügbares Personal wird in der ausgerufenen Abteilung gebraucht
 Dr. Firestone / Dr. Pyro: Feueralarm
 Dr. Strong: Medizinischer Notfall: sämtliches Personal sollte bereit sein, sofort einzugreifen.

Weblinks 

 Codeliste. (PDF; 41 kB) Texas Tech University Health Sciences Center
 Stanford Medical Codes (HASC basiertes Schema) (PDF; 20 kB)
 Codeliste (PDF) thedacare.org

Einzelnachweise 

Krankenhauswesen